Jayme ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Jayme (* 1934), deutscher Rechtswissenschaftler
 Georg Jayme (1899–1979), deutscher Chemiker und Papiertechnologe
 Vicente Jayme (1928–2013), philippinischer Politiker

Siehe auch:
 Jaime